Het WTA-tennistoernooi van Montreal (officieel Rogers Cup) van 2002 vond plaats van 12 tot en met 18 augustus 2002 in de Canadese stad Montreal. Het was de 101e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Montreal/Toronto 2002. Er werd gespeeld op de hardcourt-buitenbanen van het Du Maurier Stadium.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Amerikaanse titelverdedigster Serena Williams had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens een knieblessure.

Het zevende reekshoofd, Amélie Mauresmo uit Frankrijk, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Amerikaanse Jennifer Capriati in twee sets. Mauresmo wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Montreal/Toronto op haar naam te schrij­ven. Het was haar achtste WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 182.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Justine Henin, als vijfde geplaatst, wist door te dringen tot de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Jennifer Capriati. Haar landgenote Kim Clijsters was het vierde reekshoofd en bereikte de derde ronde – daar moest zij de duimen leggen voor de Oostenrijkse Barbara Schett. Nog een derde Belgi­sche, Els Callens, had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd, waar zij in de eerste ronde strandde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Kimberly Po-Messerli en Nicole Pratt hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Po-Messerli speelde samen met Corina Morariu – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden geklopt door de latere winnaressen. Pratt en haar landgenote Alicia Molik wonnen hun openingspartij, maar lieten voor de tweede ronde verstek gaan.

Het eerste reekshoofd, Lisa Raymond en Rennae Stubbs, bleef steken in de tweede ronde.

Het als tweede geplaatste duo Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Japanse koppel Rika Fujiwara en Ai Sugiyama in twee sets. Het was hun dertiende gezamen­lijke titel. De Spaanse Ruano Pascual had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Argen­tijnse Suárez tien.

De Belgische Kim Clijsters speelde samen met Jelena Dokić (Joegoslavië) – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij het moesten afleggen tegen het als vijfde geplaatste team Jelena Dementjeva en Janette Husárová. Haar landgenote Els Callens en de Italiaanse Roberta Vinci vormden het zevende reekshoofd – zij hadden de tweede ronde als eindstation. De derde Belgische, Justine Henin, met Française Mary Pierce aan haar zijde, verloor haar openingspartij.

De Nederlandse Caroline Vis en Alexandra Fusai uit Frankrijk konden eveneens na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

2002
Montreal
Sportevenement in Montreal